Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-97 (1917)
 UB-97
 UC-97

Вторая мировая война 
 U-97 (1940)